London-Klasse steht für:

 London-Klasse (1766), Klasse von vier 98-Kanonen-Linienschiffen der britischen Marine (1778–1838)
 London-Klasse (1898), Klasse von fünf Einheitslinienschiffen der britischen Marine (1902–1919)
 London-Klasse (1927), Unterklasse von vier Schweren Kreuzern der County-Klasse (1928) der britischen Marine (1929–1955)
 MSC-London-Typ, Baureihe von sechs Containerschiffen, seit 2014
 London-Klasse (Töpfer) (auch Klasse G), Klasse der antiken attischen Keramik, siehe Liste der griechischen Töpfer und Vasenmaler/G #Künstler-Gruppen